Гайя — многозначный термин:

 Гайя — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Гайя — космический телескоп Европейского космического агентства, преемник проекта Hipparcos.
 Гайя, Рамон (1910—2005) — испанский художник и писатель.
 Гайя, Хосе Луис (род. 1995) — испанский футболист, защитник.

См. также 
 Гая
 Гайа
 Гайе